Die Saison 1993/94 war die 47. reguläre Austragung der Nationalliga B, der zweithöchsten Schweizer Spielklasse im Eishockey. Der NLB-Meister SC Rapperswil-Jona stieg direkt in die Nationalliga A auf. Der EHC Bülach stieg direkt in die dritthöchste Spielklasse, die 1. Liga, ab.

Modus 
In der Hauptrunde absolvierte jede der zehn Mannschaften jeweils 36 Spiele. Die acht bestplatzierten Mannschaften qualifizierten sich für die Playoffs, deren Meister direkt in die NLA aufstieg. Die übrigen beiden Mannschaften mussten in der Relegation gegeneinander um den Klassenerhalt antreten. Für einen Sieg erhielt jede Mannschaft zwei Punkte, bei einem Unentschieden einen Punkt. Bei einer Niederlage erhielt man keine Punkte.

Hauptrunde

Tabelle

Playoffs

Playoff-Baum

Viertelfinal

Halbfinal

Final

Relegation

Weblinks 
 

B1993
Eishockeysaison 1993/94